Санта Фе Дос има више значења:

 Санта Фе Дос (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Фе Дос (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Фе Дос (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Фе Дос (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику